Tajiri – cittadina giapponese della prefettura di Osaka
 Tajiri – nella prefettura di Miyagi
 Satoshi Tajiri –  informatico giapponese creatore dei Pokémon
 Yoshihiro Tajiri – wrestler professionista